Естасион Торес има више значења:

 Естасион Торес, Естасион Сердан (Ла Колорада), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Естасион Торес (Сан Луис Рио Колорадо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику